Сент-Луис 2017 () — международный шахматный турнир, которой проходил с 1 по 12 августа 2017 года в Сент-Луисе, штат Миссури (США). Турнир по традиции являлся одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Победителем турнира стал французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, набравший 6 очков из 9-ти.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2788)
 Место проведения: Saint Louis Chess Club
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с 30-ти секундной задержкой перед каждым ходом, начиная с 1-го.

Расписание 
 Церемония открытия: 1 августа.
 Игровые дни: 2—6, 8—11 августа (начало игр – в 21:00 МСК).
 Выходной день: 7 августа.
 Церемония закрытия: 12 августа.

Призовой фонд 
Призовой фонд: 300 000 $

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2017 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Турнирная таблица на сайте chess-results.com
 Информация о турнире на сайте chesspro.ru
 Информация о турнире на сайте Saint Louis Chess Club
 Информация о турнире на сайте chessgames.com
 Информация о турнире на сайте The Week in Chess

Сент-Луис (шахматный турнир)
2017 год в шахматах
Август 2017 года
Спорт в США в 2017 году